A Laguna Hedionda (nevének jelentése: büdös tó) két bolíviai tó neve:
Laguna Hedionda, Nor Lípez tartomány
Laguna Hedionda, Sud Lípez tartomány